Марін — власна назва, що зустрічається в багатьох мовах.

Персоналії 

 Андреа Марін — румунська телеведуча
 Адріан Марін — іспанський футболіст
 Ангел Марін — віцепрезидент Болгарії
 Едгар Марін — костариканський футболіст
 Едгардо Марін — мексиканський футболіст
 Енріке Марін Галло — чилійський футбольний арбітр
 Карлос Марін — іспанський співак
 Кароліна Марін — іспанська бадмінтоністка
 Луїс Марін — костариканський футболіст
 Луїс Марін Бараона — чилійський футболіст
 Луїс Марін Сабатер — іспанський футболіст
 Мануель Марін — іспанський політик
 Марко Марін:
 Марко Марін — німецький футболіст
 Марко Марін — італійський фехтувальник
 Міхаїл Марін — румунський шахіст
 Рафаель Марін Тречера — іспанський письменник, перекладач і сценарист
 Резван Марін — румунський футболіст
 Рісто-Матті Марін — фінський піаніст
 Санна Марін — фінська політична діячка
 Сергій Марін — російський актор театру і кіно
 Франсіско Андраде Марін — еквадорський політик
 Чіч Марін — американський актор

Топоніми 

 Марін — муніципалітет у провінції Понтеведра, Іспанія
 Марін — село в Румунії
 Марін — селище в Іллінойсі, США
 Марін — округ у Каліфорнії, США

Болгарські прізвища
Румунські прізвища
Російські прізвища
Іспанські прізвища
Фінські прізвища